Ruins of the Future – trzeci album szwedzkiej grupy Intensity.

Lista utworów  
 Ruins
 Stress, arbete, ångest
 R.P.F.O
 Twenty-four years
 The cycle is complete
 By the throat
 Amounts to nothing
 Torn apart
 Förberedelsen
 Canto a la muerte
 Towers and tunnels
 Cut to fit
 As we fall down
 Rebelde y vagabundo
 Fields lie fallow
 In The Distance

Albumy muzyczne wydane w roku 2001